

Крайно класиране

Победители 
 ФК Торино:      
Шампион на Италия за шести път.
 Модена и Ливорно: 
Изпадат в Серия Б.

Голмайстори

Бележки 

Първенство на Италия по сезон